Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Zeichentrickserie Willkommen bei den Louds, sortiert nach der Produktionsreihenfolge. Die Fernsehserie umfasst derzeit sechs Staffeln mit 153 Folgen und 289 Geschichten sowie zwei Filme, 19 Kurzepisoden und fünf Spezialfolgen.

Übersicht

Staffel 1 
Die erste Staffel wurde im Juni 2014 angekündigt. Sowohl in Deutschland als auch den USA liefen alle Episoden bei Nickelodeon.

Staffel 2 
Am 25. Mai 2016 wurde die Serie um eine 2. Staffel mit 26 Folgen verlängert. In Deutschland und den USA wurden alle Episoden bei Nickelodeon zuerst gesendet.

Staffel 3 
Am 19. Oktober 2016 wurde die Serie um eine 3. Staffel mit 26 Folgen verlängert. In den USA liefen alle Episoden bei Nickelodeon, während in Deutschland Folge 69 und 72 zuerst bei Nicktoons liefen. Die restlichen Folgen liefen zuerst bei Nickelodeon.

Staffel 4 
Am 6. März 2018 wurde die Serie um eine 4. Staffel mit 26 Folgen verlängert. In den USA liefen alle Episoden bei Nickelodeon. In Deutschland sendete Nicktoons die Folgen 79 bis 86 zuerst sowie die Folgen 89a, 90b und 91. Die restlichen Episoden liefen bei Nickelodeon zuerst.

Staffel 5 
Am 7. Mai 2019 wurde die Serie um eine 5. Staffel mit 26 Folgen verlängert. In den USA liefen alle Episoden bei Nickelodeon zuerst. In Deutschland lief der Großteil der Folgen zuerst bei Nicktoons. Die Episoden 112b, 113a, 113b 123a, 124b bis 126b und 129a waren zuerst bei Nickelodeon zu sehen.

Staffel 6 
Am 9. September 2020 wurde die Serie um eine 6. Staffel mit 26 Folgen verlängert. In den USA liefen alle Episoden bei Nickelodeon zuerst. In Deutschland liefen alle Folgen bisher zuerst bei Nicktoons. Die Episoden 132a, 135b und 137b werden jedoch zuerst bei Nickelodeon gesendet.

Staffel 7 
Am 24. März 2022 wurde die Serie um eine 7. Staffel mit 26 Folgen verlängert.

Film 
Am 28. März 2017 wurde ein Film zur Serie angekündigt, der 2020 erscheinen sollte. Im Februar 2019 wurde angekündigt, dass der Film 2021 auf Netflix erscheinen wird. Die Handlung des Films konzentriert sich auf die Familie Loud, die nach Schottland reist.

Realverfilmung 
Am 19. Februar 2020 wurde der Film „The Loud House: A Very Loud Christmas!“, welcher eine Realverfilmung der Serie sein soll, angekündigt. Der Film sollte ursprünglich Ende 2020 in den USA ausgestrahlt werden, die Produktion wurde jedoch um ein Jahr verschoben. Der Film wird am 26. November 2021 in den USA bei Nickelodeon im Fernsehen Premiere feiern und erschien am selben Tag beim Streamingdienst Paramount+. In Deutschland wurde der Film am 17. Dezember 2021 erstmals gesendet.

Shorts

Spezialfolgen 
Diese Spezialfolgen feierten in der USA bei Nickelodeon ihre Premiere. In Deutschland lief bislang bloß das erste Special bei Nicktoons.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Willkommen bei den Louds